Gabbai ou Gabbaï est un nom commun et un nom propre.

Patronyme 

 Dario Gabbai (1922-2020),  juif grec déporté à Auschwitz, où il fait partie des sonderkommando, qui survit à la Shoah et devient un témoin.
 Elisa Gabbai (1933-2010), chanteuse israélienne ayant fait carrière en Allemagne.
 Ruggero Gabbai (1964-), cinéaste et photographe italien.

Judaïsme 
 Le gabbaï est un homme s'occupant de la synagogue.

Voir aussi